VP kan verwijzen naar de volgende dingen: 
 Holden VP, De Holden VP was de zevende Commodore-serie van het Australische automerk Holden.
 Vakbekwaam Persoon, Een aanwijzing in de elektrotechniek.
 VP Records, een platenlabel